Francisco Alexsandro da Silva conhecido como  Pastor Alex Silva (Pombal, 11 de agosto de 1980) é um político e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus brasileiro.

Naturais de Pombal (Paraíba)
Deputados estaduais de Rondônia
Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus
Membros do Republicanos (partido político)